Larisula oder Lari Sula bezeichnet:

 ein Suco und zwei Orte in ihm, siehe Larisula
 einen Ort im osttimoresischen Suco Samalari, siehe Samalari (Laga)
 eine Aldeia im osttimoresischen Suco Hae Coni, siehe Hae Coni
 eine Aldeia im osttimoresischen Suco Saelari, siehe Saelari